Crown může být:

 Crown (skupina) – švýcarská rocková skupina
 Crown (ostrov) – ostrov v Bismarckově souostroví
 Crown (platidlo) – zlatá anglická mince 1526–1663  
 Crown Mountain – nejvyšší hora Amerických Panenských ostrovů
 Crown International – výrobce Spotřební elektroniky
 Crown Heights – více významů

Reference